Morawitzia är ett släkte av bin. Morawitzia ingår i familjen vägbin. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vägbin
Morawitzia